Gabelbach  ist ein geographischer Name:

Fließgewässer:
 Gabelbach (Albersbach), linker Zufluss des Albersbachs (zum Guldenbach) bei Rheinböllen, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Gabelbach (Bettenbach), linker Zufluss des Bettenbachs (zur Zusam) im Gemeindegebiet von Markt Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Gabelbach (Brettach), linker Zufluss der Brettach (zum Kocher) in Scheppach, Gemeinde Bretzfeld, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Gabelbach (Dornbach), linker Zufluss des Dornbachs (zum Partenheimer Bach) an Gemeindegrenze von Partenheim und Saulheim, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Gabelbach (Entenbach), linker Zufluss des Entenbachs vor Rotenbach, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Gabelbach (Ilm), rechter Zufluss der Ilm in Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Gabelbach (Kohlbach), Zufluss des Kohlbachs (zur Ulster) nahe Zitters, Thüringen
 Gabelbach (Mud), linker Zufluss der Mud unterhalb von Buch, Markt Kirchzell, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Gabelbach (Paar), im Unterlauf Weiherbach, rechter Zufluss der Paar gegenüber Starkertshofen, Markt Reichertshofen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Orte:
 Gabelbach (Zusmarshausen), Pfarrdorf von Markt Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern

 Gabelbachergreut, Pfarrdorf von Markt Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern

Bauten, auch historisch:
 Berghotel Gabelbach, im Thüringer Wald am Kickelhahn bei Ilmenau
 Burgställe Gabelbach, in und bei Gabelbach, Markt Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Jagdhaus Gabelbach, historisches Jagdhaus im Thüringer Wald am Gabelbach bei Ilmenau; heute Museum

Gabelbach trägt außerdem im Namen:
 Gabelbachrennen, ehemaliges Bergrennen für Automobile und Krafträder im Gabelbachtal bei Ilmenau

Siehe auch:
 Gabelsbach
 Gäbelbach